Коктал — жилой массив в Сарыаркинском районе города Астана. Бывший аул в Целиноградском районе Акмолинской области, бывший центр административного округа и Целиноградского района (1949—2007). В 10 км к северо-западу от Астаны, на правом берегу реки Есиль и в 1 км от автомобильной дороги Астана — Екатеринбург. Численность населения 3,9 тыс. человек. Основан в 1912 году. В 1928—1960 годах был центром хозяйства № 1, в 1960—1992 годах — Кировского молочного хозяйства. Связан с другими населёнными пунктами автомобильной дорогой.

Указом Президента Республики Казахстан «Об изменении границ города Астаны» от 8 августа 2000 года часть населенных пунктов района, в том числе село Коктал, были включены в административно-территориальные границы города Астана.

Примечания

Литература 
 

Упразднённые населённые пункты Целиноградского района